

Населені пункти та їхні частини
 Ліново — село в гміні Свеце-над-Осою Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліново — село в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліново — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліново — село в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліново — частина міста Білий Бір у Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Ліново — осада в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліново — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки